Sara Fernández, puede referirse a:

 Sara Fernández Calleja (1993), una esgrimidora española 
 Sara Fernández Ceferino (1988), una árbitra de fútbol española